Dragón de mar puede referirse a:
 Dos especies de Syngnathidae o peces signátidos:
 Phycodurus, dragón de mar foliado o foliáceo (Phycodurus eques).
 Phyllopteryx, dragón de mar común.

Véase también
 Serpiente marina.